Babakan Sari (Kiaracondong), een plaats in Indonesië
Babakan Sari (Plered), een plaats in Indonesië